Okręty US Navy o nazwie USS "Orion":
 Pierwszy  "Orion" drewnianym szkunerem użytym w ramach zatopienia Stone Fleet w czasie wojny secesyjnej
 Drugi "Orion" (AC-11) był węglowcem, który był w służbie w latach 1912-1926.
 Trzeci "Orion" (AS-18) był okrętem-bazą dla okrętów podwodnych, który był w służbie w latach 1943-1993.

Orion